Sédillot peut désigner :

Patronyme 
 Étienne Vincent Sédillot de Fontaine (1737 - inconnue), maréchal de camp de la Révolution française.
 Joseph Sédillot (mort en 1825) dit « Sédillot aîné », médecin et maître chirurgien de l'École de chirurgie de Paris (1781).
 Jean Sédillot  (mort en 1840) dit « Sédillot jeune », frère du précèdent, auteur du Journal de Sédillot.
 Victor-Amédée Sédillot (mort en 1870), fils du précédent, médecin des Messageries-Générales.
 Alexandre-Joseph Sédillot dit « Sédillot des Ternes » (né en 1793), frère du précèdent, médecin de l'Hôpital général de Dijon.
Jean Jacques Emmanuel Sédillot (1777-1832), orientaliste et astronome français.
Charles-Emmanuel Sédillot (1804-1883), chirurgien strasbourgeois, fils du précédent.
Louis-Pierre-Eugène Sédillot (1808-1875), orientaliste et historien des sciences, frère cadet du précédent.
René Sédillot (1906-1999), historien français.

Toponyme 
La rue Sédillot, une voie du  de Paris,
Le square Sédillot, une voie du  de Paris.
L'ancien hôpital militaire Sédillot, sis rue du Sergent-Blandan à Nancy, aujourd'hui siège du Conseil général de Meurthe-et-Moselle.

Notes